André Chareyre (1901-1965), homme politique français
 Albert Chareyre (1915-1946), militaire français, Compagnon de la Libération
 Philippe Chareyre (1956), historien français
 Alain Chareyre-Méjan, philosophe français
 Remy Chareyre,